Совхозный — посёлок в Первомайском районе Томской области России. Входит в состав Улу-Юльского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится на востоке региона, у реки Чичкаюл.

Одна улица — Луговая.

История 
В соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2004 года № 204-ОЗ посёлок вошёл в состав Улу-Юльского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Было развито сельское хозяйство

Объекты социальной инфраструктуры доступны в Апсагачево.

Транспорт 
Просёлочные дороги. Из Апсагачево идёт автодорога местного значения.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Томская область)